Eduardo Chicharro puede referirse a:
 Eduardo Chicharro y Agüera, pintor español.
 Eduardo Chicharro Briones, pintor y poeta español, hijo del anterior.
 Eduardo Chicharro Calleja, futbolista español.